Кашово — топоним:

 Кашово — село в Жирятинском районе Брянской области
 Кашово — деревня в Белёвском районе Тульской области
 Кашово () — село в Польше, гмина Милич